Гуляйгородок — название населённых пунктов:

Украина 
 Гуляйгородок — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Гуляйгородок — село в Смелянском районе Черкасской области.